Galli, sacerdots de Cíbele, vegeu gallus (sacerdot)
 Amelita Galli-Curci (Milà, 1889 – La Jolla, Califòrnia, 1963), soprano de coloratura italiana 
 Amintore Galli (Perticara, 1845 - Rimini, 1919), compositor, periodista i musicògraf italià 
 Célestine Galli-Marié (París, 1840 – Vença, 1905), mezzosoprano francesa 
 Gianluigi Galli (Milà, 1973), corredor de ral·lis 
 Nanni Galli (1940, Bolonya), pilot de curses automobilístiques italià 
 Ricardo Galli (1965), informàtic